Besbes est un nom propre qui peut désigner des lieux ou des personnes.

Toponymie 
 Besbes est une commune de la wilaya de Biskra.
 Besbes est une commune de la wilaya d'El Tarf.
 La daïra de Besbes est une daïra de la wilaya d'El Tarf.

Patronyme 

 Azza Besbes est une escrimeuse tunisienne.  
 Hela Besbes est une escrimeuse tunisienne.
 Lydia Besbes est une karatéka algérienne.
 Sarra Besbes est une escrimeuse tunisienne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme